

Geografia 
 Santa Elisabetta – comune della provincia di Agrigento
 Santa Elisabetta – frazione di Colleretto Castelnuovo in provincia di Torino
 Santa Elisabetta – frazione di Caspoggio in provincia di Sondrio

Militaria 

 Santa Elisabetta – fregata della Marina dell'Ordine dei Cavalieri di Malta varata nel 1782

Santi e beati 
 Santa Elisabetta – moglie di Zaccaria e madre del Battista (memoria il 23 settembre) 
 Santa Elisabetta di Schönau (1129-1164) – vergine (memoria 18 giugno)
 Santa Elisabetta d'Ungheria (1207-1231) – terziaria francescana (memoria il 17 novembre)
 Santa Elisabetta di Portogallo (1271-1336) – regina del Portogallo (memoria il 4 luglio)
 Santa Elisabetta Anna Bayley Seton (1774-1821) – religiosa statunitense (memoria il 4 gennaio)
 Santa Elisabetta Qin-Bian – martire in Cina (memoria il 19 luglio)
 Santa Giovanna Elisabetta Bichier des Ages (1773-1838) – fondatrice della congregazione delle Figlie della Croce, detta anche delle Suore di Sant'Andrea (memoria il 26 agosto)
 Santa Paola Elisabetta Cerioli (1816-1865) – fondatrice della Congregazione della Sacra Famiglia di Bergamo (memoria il 24 dicembre)

Pagine correlate 
 Elisabetta
 Chiesa di Sant'Elisabetta